Вадим Анатольевич Щербаков:
 Щербаков, Вадим Анатольевич (род. 1958) — советский и российский театровед.
 Щербаков, Вадим Анатольевич (род. 1973) — советский и российский футболист.